Ernestus est un patronyme, prénom et toponyme masculin pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1925), auteur et bibliothécaire allemand
Mark Ernestus (né en 1963), producteur allemand de musique électronique

Prénom
Ernestus, variant latin du prénom

Toponyme

, quartier de Lennestadt, Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Références

Homonymie de patronyme